Crabtree ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Crabtree (1900–1975), britischer Kameramann und Filmregisseur
Bryan Crabtree (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler
Gerald Crabtree (* 1946), US-amerikanischer Zellbiologe
 Herbert Grace Crabtree, englischer Biochemiker
 Jane Crabtree (* 1981), australische Badmintonspielerin

 Lotta Crabtree (1847–1924), US-amerikanische Schauspielerin, Entertainerin, Komikerin und Philanthropin
 Michael Crabtree (* 1987), US-amerikanischer Footballspieler
 Richie Crabtree (* 1934), US-amerikanischer Jazzpianist
 Robert H. Crabtree (* 1948), britischer Chemiker
 Syd Crabtree (* 1903 oder 1904; † 1934), britischer Motorradrennfahrer
 William Crabtree (1610–1644), englischer Astronom
 William R. Crabtree (1867–1920), US-amerikanischer Politiker

Orte in Kanada:
 Crabtree (Québec), Gemeinde in Lanaudière (Québec) 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crabtree (Arkansas)
 Crabtree (Kalifornien)
 Crabtree (North Carolina)
 Crabtree (Ohio)
 Crabtree (Oregon)
 Crabtree (Pennsylvania)
 Crabtree (Tennessee)
 Crabtree (Washington)
 Crabtree Hollow (Pennsylvania)

Sonstiges:

 (4137) Crabtree, ein Hauptgürtelasteroid
 Mount Crabtree, ein Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:

 Crabtree Creek Recreational Demonstration Area, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 95000783
 Crabtree Creek-Hoffman Covered Bridge, in Crabtree, Oregon, ID-Nr. 87000017
 Crabtree-Blackwell Farm, in Blackwell, Virginia, ID-Nr. 75002041

Siehe auch:

 Crabtree-Effekt
 Crabtree-Katalysator, ein Hydrierkatalysator